Arla är ett släkte av fjärilar. Arla ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stävmalar